Gray County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Gray County, Kansas 
 Gray County, Texas